Tomás, nombre propio de hombre:

Personas 
 Tomás el Apóstol, discípulo de Jesús de Nazaret;
 Santo Tomás Becket, arzobispo asesinado en 1170;
 Santo Tomás de Aquino (1225-1274), filósofo y teólogo medieval;
 Santo Tomás Moro (1478–1535) abogado, escritor, político y humanista inglés;
 Santo Tomás de Villanueva (1488-1555), predicador, escritor ascético y religioso agustino español.

Desambiguaciones de nombre y apellido 
 Tomás de Rocamora
 Tomás de Ávila
 Tomás García
 Tomás González
 Tomás Gómez
 Tomás López
 Tomás Medina
 Tomás Micieces
 Tomás Morales
 Tomás O'Horán
 Tomás Romero
 Tomás Sánchez
 Francisco Tomás

Véase también 
 Tomé, ;
 Thomas, ;
 Tom, ;
 Tommy, .